Poplar (Montana)
 Poplar (Wisconsin)
 Poplar Bluff, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Poplar-Cotton Center concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Poplar Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Poplar Hills, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Poplar (Londres), barri de Londres dell districte Tower Hamlets.